La danza del criceto (Hampster Dance o Hampsterdance in originale) è un esempio di fenomeno di Internet. Creato dalla studentessa canadese Deidre LaCarte per una pagina di Geocities, nel video ci sono criceti e roditori danzanti accelerati con la base dalla canzone Whistle Stop, di Roger Miller, presente come colonna sonora di Robin Hood. La canzone è cantata dagli Hampton the Hampster, band formata da P. Grace, A. Grace, R. DeBoer e Roger Miller.

Storia
La studentessa canadese Deidre Lacarte, che era in competizione con la sua migliore amica e la sorella per vedere chi avrebbe generato più traffico su Geocities, ha progettato la "Hampster Dance" nell'agosto del 1998 come omaggio al suo criceto. Con quattro semplici GIF animate di criceti e altri roditori, ripetuti decine di volte ciascuno, e la musica di sottofondo incorporata nel codice HTML, al tempo una funzione del browser abbastanza recente, ha chiamato il sito "Hampton's Hamster House". Inizialmente, il sito era costituito da una singola pagina con quattro criceti e altri roditori, poi ridisegnati e doppiati (Hampton, Dixie, Hado, e Fuzzy).

Fino al gennaio 1999, sono state registrate sole 800 visite (circa 4 al giorno), ma senza preavviso, il numero è saltato a 15.000 al giorno. Il sito web è stato anche descritto in uno spot televisivo per il provider di servizi Internet EarthLink. La popolarità del sito ha portato Lacarte ad una riprogettazione professionale, e l'aggiunta di un negozio online per T-shirt e CD di musica "Hamster".

Lacarte non è riuscita a registrare il nome Hampsterdance, e per qualche tempo il dominio hamsterdance.com è stato di proprietà della Nutty Sites. Inizialmente, è stato utilizzato hampsterdance.com e più tardi hamsterdance2.com.

Cultura di massa
La traccia è stata utilizzata nel film del 2001 Spot - Supercane anticrimine. Nel 2005, CNET ha classificato la Hampster Dance al primo posto come canzone di moda della rete. Nel 2010, Matthew Wilkening di AOL Radio ha classificato la Hampster Dance ufficiale al 79º posto nella lista delle 100 peggiori canzoni di sempre.

Classifiche
In Canada, la Hampster Dance ufficiale è stata pubblicata come singolo, con un supporto di trance. Il video è stato giudicato il peggiore dell'anno da MuchMusic in uno speciale one-hour del Fromage 2001. È stato per due settimane nella Canadian Top 40, al 32º posto. In Australia, The Hampster Dance Song è stata pubblicata nel 2001, accreditandola agli Hampton the Hampster. La canzone è stata al numero 5 nell'ARIA Singles Chart. Ha raggiunto anche la posizione numero 70 nellU.S. Hot Country Songs charts.

Posizioni maggiori

Note

Collegamenti esterni
 WebHamster.com – Copia del sito originale
 original Geocities version – archivio di novembre 1999 
 

Video virali